Tordenskjold eller Tordenskiold kan syfta på:

 Peter Tordenskjold, dansk–norsk sjömilitär
 Tordenskjold (danskt pansarskepp)
 Tordenskjold (norskt pansarskepp)
 Tordenskjoldklass, en fartygsklass
 Tordenskiold (film), en film om Peter Tordenskjold